Digital Dreams peut désigner soit :
 Digital Dreams, un téléfilm de 1983 de Robert Dornhelm
 Digital Dreams, une compagnie américaine de postproduction